Casa dei Soviet – edificio di Kaliningrad, Russia
Casa dei Soviet – edificio di San Pietroburgo, Russia